Ша́почка:
 Шапочка — традиционный головной убор русского и других национальных костюмов.

Фамилия 
 Шапочка, Иван Тимофеевич (1909 — 1994) — Герой Советского Союза.
 Шапочка, Юрий Павлович (род. 1952) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта СССР международного класса.

Топоним 
 Шапочка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Шапочка — гора Ветреного пояса.

Другое 
 Шапочка — род грибов семейства сморчковых.

См. также 
 Шапочка для плавания
 Шапочка из фольги
 Шапочка, обшитая перьями